Stoyanov () (ou Stoyanova au féminin ()) est un patronyme bulgare dérivé du prénom .

Stoyanov

Politique 

 Petar Stoyanov (né en 1952), homme politique bulgare ;
 Dimitar Stoyanov (né en 1968), ministre bulgare ;
 Dimitar Stoyanov (né en 1983), homme politique bulgare.

Sports 

  (né en 1953), joueur de volley-ball bulgare ;
 Blagovest Stoyanov (né en 1968), céiste bulgare ;
 Ilian Stoyanov (né en 1977), footballeur bulgare ;
 Vladislav Stoyanov (né en 1987), footballeur bulgare.

Arts 

 Iouri Stoïanov (né en 1957), acteur russe ;
 Vesselin Stoyanov (1902-1969), compositeur bulgare.

Stoyanova 
 Boriana Stoyanova (née en 1968), gymnaste artistique bulgare ;
 Desislava Stoyanova, biathlète bulgare ;
 Elena Stoyanova (1952-), athlète bulgare spécialiste du lancer du poids ;
 Gergana Stoyanova (née en 1982), athlète bulgare ;
 Mariya Stoyanova (née en 1947), joueuse de basket-ball bulgare ;
 Pavlina Stoyanova-Nola (née en 1974), joueuse de tennis bulgare puis néo-zélandaise ;
 Penka Stoyanova (née en 1950), joueuse de basket-ball bulgare ;
 Radka Stoyanova (née en 1964), rameuse d'aviron bulgare.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare